Снохомиш ():

 Снохомиш — округ штата Вашингтон, США.
 Снохомиш — индейское племя в США.
 Снохомиш — река на северо-западе США.
 Снохомиш — город в штате Вашингтон, США.